Orchipedum kan syfta på:

 Orchipedum (djur) – ett släkte av  plattmaskar
 Orchipedum (växter) – ett släkte av växter